Itiquira-waterval
 Itiquira (rivier), rivier in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Itiquira (Mato Grosso), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso